Athos (personatge de ficció), personatge, inspirat en Armand d'Athos, creat per Alexandre Dumas a la novel·la Els tres mosqueters (1844) 
 Mont Athos, muntanya a la península del mateix nom, a Macedònia, al nord de Grècia
 Athos-Aspis, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània)